Allkaruen — род птерозавров, найденный в нижне- и среднеюрских отложениях формации  в Аргентине. Включает единственный вид — Allkaruen koi.

Открытие и название 
Голотип Allkaruen состоит из черепной коробки (MPEF-PV 3613), нижней челюсти (MPEF-PV 3609) и шейного позвонка (MPEF-PV 3615); аналогичный шейный позвонок (MPEF-PV 3616) также относят к этому роду. Эти элементы скелета, обнаруженные в 2000 году в формации Cañadón Asfalto, в аргентинской провинции Чубут, были отнесены к тоарскому — раннему батскому ярусам. Там же были обнаружены прочие элементы, в основном, расчленённые, такие, как ещё одна нижняя челюсть и несколько костей конечностей.

Родовое название Allkaruen происходит из языка теуэльче, где all означает «мозг», а karuen — «древний». Видовое название koi также берёт начало в языке теуэльче, где означает «озеро», с указанием на место обнаружения окаменелостей — солёное озеро.

Описание 

Как показывает компьютерная томография, черепная коробка Allkaruen обладает уникальным набором признаков, которые указывают на промежуточное положение птерозавра между более базальными рамфоринхами и более продвинутыми птеродактилями. Этими признаками являются расположение переднего полукружного канала внутреннего уха, взаимная ориентация затылка и затылочного мыщелка, взаимное расположение боковых краёв флоккула и полушарий головного мозга, а также соотношение между длиной мозга и высотой заднего мозга. Кроме того, взаимное расположение лобной кости и бокового полукружного канала имеет больше общего с таковым у рамфоринхов, чем у птеродактилей, в то время как зрительные доли мозга расположены ниже переднего мозга, как у птеродактилей. Эта уникальная комбинация черт указывает на развитие черепной коробки у птеродактилей через мозаичную эволюцию.

Теменные кости Allkaruen были длинными и имели 60 % длины лобных костей. Сами лобные кости этих птерозавров были широкими, плоскими, широко пневматизированными. Нижняя челюсть примерно в 3,5 раза превышает длину сохранившегося участка черепа; её кончик загнут вверх. Зубные кости несли четыре или пять зубных лунок, расположенных в передней части челюсти; во второй половине лунки были заменены на паз. Эта особенность также является уникальной среди птерозавров.

Allkaruen был небольшим птерозавром. Голотип принадлежал взрослой особи, поскольку швы между костями на нём срослись.

Филогения 
В 2016 году были проведены два филогенетических анализа, основанных на массиве данных из описания Darwinopterus с целью определения филогенетического положения Allkaruen. Один анализ был ограничен голотипом черепной коробки, а второй проводился в отношении голотипа нижней челюсти и шейных позвонков. Allkaruen был определён как сестринский таксон клады Monofenestrata. Ниже приводится самая общая кладограмма, явившаяся результатом консенсуса учёных.

Примечания 

Рамфоринхи
Монотипические роды архозавров
Птерозавры юрского периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии из юрских отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2016 году